Тумашев — фамилия.

Известные носители:
 Тумашев, Михаил Васильевич (1903—1973) — советский военный деятель.
 Тумашев, Равиль Рахимович (1923—2016) — режиссёр, педагог, заслуженный деятель искусств Татарской АССР.
 Тумашовы или Тумашевы — род рудознатцев и русских горнопромышленников XVII столетии:
 Тумашев, Дмитрий Александрович
 Тумашев, Пётр Александрович;
 Тумашев, Василий Александрович;
 Тумашев, Иван Александрович.